

Мідлсекс - одне з 39 історичних графств Англії

Міддлсекс — місто, штат Нью-Джерсі
 Міддлсекс — місто, штат Нью-Йорк
 Міддлсекс — місто, штат Північна Кароліна
 Міддлсекс — місто, штат Вермонт
 Міддлсекс Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Міддлсекс Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія

Мідлсекс - одне з 3 історичних графств Ямайки.